Больша́я Кокша́га () — река в Кировской области и Марий Эл, левый приток Волги.

Описание 

Длина реки — 294 км, площадь бассейна — 6330 км². Исток в 4,5 км к северо-востоку от села Кокшага в Кикнурском районе Кировской области. Общее направление течения — южное. Течёт по хвойным (в верховьях) и смешанным лесам, на территории Марий Эл протекает через заповедник «Большая Кокшага». 

Впадает в Куйбышевское водохранилище по левому (северному) берегу у западного края села Кокшайск (в 1925 км от устья Волги и в 5 км к северо-востоку от Мариинского Посада).

Река сильно петляет, русло нестабильное со множеством стариц. Течение быстрое, замедляется ближе к устью. В нижнем течении непроходимые болота. Питание снеговое и дождевое. Ледостав с начала ноября по середину апреля.

Протекает по территории Кикнурского и Санчурского районов Кировской области, Медведевского, Килемарского, Звениговского районов Марий Эл.

Населённые пункты на реке (более 100 чел.): от истока — с. Кокшага, д. Кокшага, пгт Кикнур, Большое Шарыгино, Цекеево, пгт Санчурск, Большая- и Малая Шишовка (все — Кировская обл.), Старожильск, Кокшамары, Кокшайск (все — Марий Эл).

В бассейне также расположены населённые пункты (более 500 чел.): пгт Килемары, Пижма (оба — Марий Эл), Большая Рудка (Нижегородская обл.).

Реку пересекают крупные автодороги Чебоксары — Йошкар-Ола, Нижний Новгород — Йошкар-Ола, Нижний Новгород — Киров.

Притоки 
(от устья, в скобках указана длина в километрах)

 23 км лв: Малый Мартын (21)
 31 км пр: Липша (22)
 45 км лв: Большой Мартын (18)
 61 км лв: Большой Куртналыш (13)
 66 км лв: Лубочья (19)
 74 км пр: Чернушка (12)
 80 км пр: Большой Кундыш (173)
 85 км лв: Чернушка (14)
 88 км лв: Нужа (11)
 99 км лв: Шапинка (27)
 118 км лв: Арья (21)
 ??? км лв: Витьюм (13)
 133 км пр: Кужолок (20)
 138 км лв: Южовка (19)
 154 км пр: Коктуш (18)
 159 км пр: Мусь (14)
 171 км пр: Удюрма (17)
 173 км лв: Меленка (11)
 174 км лв: Мамокша (51)
 184 км пр: Пиштанка (16)
 198 км лв: Лисинка (18)
 207 км пр: Оршедумка (14)
 220 км пр: Шудумка (20)
 225 км лв: Люя (26)
 259 км пр: Ваштранга (23)
 264 км лв: Урма (22)
 266 км пр: Пижанья (20)
 270 км лв: Шардань (23)
 279 км лв: Шарданка (10)

Водный туризм 
Сплав возможен в том числе и во второй половине лета. Препятствия: кусты, завалы.

Описанный во многих источниках маршрут от Санчурска более недоступен в связи с ужесточением режима охраны заповедника «Большая Кокшага», байдарочный маршрут по реке теперь можно начинать только от посёлка Старожильск.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Волга от Чебоксарского гидроузла до города Казань, без рек Свияга и Цивиль, речной подбассейн реки — Волга от впадения Оки до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Суры). Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

Код объекта в государственном водном реестре — 08010400712112100000510.

Галерея

См. также 
 Список рек Марий Эл

Примечания

Литература 
 
 

Притоки Волги, впадающие в Куйбышевское водохранилище
Реки Звениговского района
Реки Кикнурского района
Реки Килемарского района
Реки Медведевского района
Реки Санчурского района
Водный туризм